Опоровский — фамилия; имеет женскую форму Опоровская.
 Опоровский, Анджей (ум. 1483) — польский церковный и государственный деятель.
 Опоровский, Владислав (ок. 1395—1453) — польский церковный и государственный деятель.